Iakora (district), een district van Madagaskar
Iakora (stad), de hoofdstad van dit district